Kantatie 40 (Finland), weg in Finland
 Kantatie 40 (Åland), weg in Åland